Станислав Мечислав Мазур (, 1 января 1905, Лемберг, Австро-Венгерская империя — 5 ноября 1981,  Варшава, Польша) — польский математик, профессор, доктор Honoris causa Варшавского университета.

Биография 
После окончания в 1923 году львовской гимназии Станислав Мазур изучал философию, а затем с 1925 года математику во Львовском университете им. Яна Казимира и Сорбонне (1923—1926).

В 1926-1935 годах был ассистентом на кафедре математического анализа Львовского университета.

В 1936 году Станислав Мазур прошёл курс повышения квалификации по математике. В 1936—1939 годах работал адъюнкт-профессором и заведующим кафедрой математики Политехнического института во Львове, в 1939—1941 и 1944—1946 годах — доцент, заведующий кафедрой геометрии Львовского университета и одновременно старший научный сотрудник Института математики Академии наук УССР. С 1941 года — доктор физико-математических наук.

После репатриации в Польшу в 1946—1948 годах — профессор университета в Лодзи, где организовал отделение математики, затем с 1948 года возглавлял кафедру математики, позднее — кафедру математического анализа Варшавского университета, с 1947 года — член-корреспондент Польской академии знаний, с 1952 года — действительный член-корреспондент Академии наук Польши со дня её создания.

В 1964—1969 годах Станислав Мазур был директором Института математики Варшавского университета. Почётный член Польского математического общества, а также заграничный член Венгерской академии наук.

В 1930-х годах был членом Польской объединённой рабочей партии. Избирался депутатом Польского Сейма.

15 мая 1978 года Варшавский университет присудил ему почётную докторскую степень Honoris causa.

Научная деятельность 

Станислав Мазур являлся ближайшим сотрудником известного математика, автора труда «Теория линейных операций полей» Стефана Банаха и одним из основных создателей Львовской математической школы.

Им были введены и разработаны геометрические методы функционального анализа.

В 1938 году Станислав Мазур первым разработал общую теорию топологических векторных пространств.

Был одним из ведущих специалистов в теории limes ability, автор Computable Analysis (1963).

Станислав Мазур был прекрасным преподавателем, специалисты говорили, что записи его лекций можно тут же без правок отправлять в печать. Он воспитал большое количество учеников и был заслуженно ими любим.

Частная жизнь 

Первая жена — химик Бронислава Мазур. Вторая жена — математик Ханна Шмушкович (, 1910—1993), с 1946 года ректор Высшей педагогической школы в Лодзи.

Дочери — Барбара и  (род. 1939), танцорка.

Он обладал редким острым юмором. Хорошо известным событием была публичная передача (обещанная в Шотландской книге) живого гуся молодому шведскому математику  в качестве награды за решение (отрицательной) проблемы существования Базиса Шаудера в каждом центральном банаховом пространстве.

Примечания

Ссылки 
 Польские математики.Станислав Мечислав Мазур 
 Перечень докторов honoris causa Варшавского университета за 1921—1939 гг. 
 O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Stanisław Mazur", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.

Выпускники Львовского университета
Математики Польши
Доктора физико-математических наук
Члены Польской объединённой рабочей партии
Преподаватели Львовского университета
Члены Польской академии знаний
Львовская математическая школа
Почётные доктора Варшавского университета
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Лауреаты премии Стефана Банаха